Le terme Nantais peut se référer à :

 un adjectif, pour qualifier ce qui se rapporte à la ville de Nantes et à la commune de Nant en France, ou à la municipalité de Nantes au Québec.
 un nom et un adjectif, pour désigner les habitants de Nantes

Toponymie

 Lac Nantais, un plan d'eau douce du territoire non organisé de la Rivière-Koksoak, dans le territoire supralocal Kativik, dans la région administrative du Nord-du-Québec,  Québec, au Canada.
 Pays nantais, l'un des neuf pays historiques de Bretagne centré autour de Nantes correspondant à peu près à la Loire-Atlantique.
 Pays du Vignoble nantais, pays traditionnel de Bretagne situé au sud-est de la Loire-Atlantique.

Personnes

 Isaïe Nantais (1888‑1975), journaliste canadien.
 Rich Nantais, hockeyeur canadien.

Autres
 Stade nantais université club (SNUC), un club omnisports français basé à Nantes.
 Crémet nantais, une spécialité culinaire, principalement utilisée en dessert, constitué d'un mélange de fromage blanc et de crème fouettée.
 Berlingot nantais, une friandise élaborée à Nantes depuis le .
 Voiliers Nantais, compagnie maritime, créée le  à Nantes, et absorbée par les Chargeurs de l'ouest en 1913.
 Compagnie des chemins de fer nantais, compagnie ferroviaire locale fondée en 1870 et intégré à l'Administration des chemins de fer de l'État en 1878.
 Le Curé Nantais, une marque commerciale de fromages français produit dans la Loire-Atlantique à Pornic par la laiterie homonyme.
 Moulin Nantais, un moulin à scie de Lac-Mégantic, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 Nantois